Щербицкий — фамилия; имеет женскую форму Щербицкая.
 Щербицкий, Александр Вадимович (род. 1966) — российский военно-морской деятель, контр-адмирал, командир Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.
 Щербицкий, Владимир Васильевич (1918—1990) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины.
 Щербицкий, Денис Николаевич (род. 1996) — белорусский футболист, вратарь клуба БАТЭ и молодёжной сборной Белоруссии.